Desa Campakasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Campakasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 107,48), Jawa Barat, 
 Desa Campakasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 107,94), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar